Enthauptung Johannes’ des Täufers oder Enthauptung Johannes des Täufers steht für:
 die Hinrichtung dieses Heiligen, siehe Johannes der Täufer
 den Gedenktag der Enthauptung Johannes’ des Täufers am 29. August (in der syrischen Kirche auch am 7. Januar, 20. Oktober und 15. Dezember)
 Enthauptung Johannes des Täufers (Callisto Piazza), Gemälde von Callisto Piazza
 Die Enthauptung Johannes des Täufers (Caravaggio), Gemälde von Caravaggio

Johannes Enthauptung, St. Johannes Enthauptung oder St. Johannis Enthauptung steht für folgende Kirchengebäude:
 St. Johannes Enthauptung (Asseln)
 St. Johannis Enthauptung (Biebelried)
 Kapelle Enthauptung Johannes des Täufers (Eupen), Belgien
 St. Johannes Enthauptung (Koblenz)
 Johannes Enthauptung (Lauter)
 St. Johannes Enthauptung (Lohmar)
 St. Johannes Enthauptung (Niederberg)
 St. Johannis Enthauptung (Reichersdorf)
 St. Johannes Enthauptung (Salzkotten)
 St. Johannes Enthauptung (Suttrop)
 St. Johannes Enthauptung  (Siersdorf)